Haymarket (en anglais, marché au foin) se rapporte à :

 Haymarket, rue de Londres ;
 Haymarket, quartier d'Édimbourg et deuxième gare de la ville, après Edinburgh Waverley
 Haymarket, station du métro Tyne & Wear.
 Haymarket Group, société d'édition britannique ;

 Haymarket, ville située en Virginie ;
 le massacre de Haymarket Square, à Chicago, le .

 Haymarket, est un quartier de Sydney ;